Ле Фоконье:

 Ле Фоконье, Маргарита (XVIII—XIX века) — третья и последняя жена Бертрана Барера де Вьёзака.
 Ле Фоконье, Анри (1881—1946) — французский художник.
  (1930—2008) — французский писатель.